Эрнст Леви́цкий:
 Левицкий, Эрнст Антон (1863—1937) — немецкий инженер-машиностроитель и музыковед.
  (1894—1973) — сын предыдущего, немецкий дорожный инженер.